El término papamoscas chino puede referirse a:
Cyornis glaucicomans;
Ficedula elisae.